Васи́лий Миха́йлович Ники́тин:
 Никитин, Василий Михайлович (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Никитин, Василий Михайлович (род. 1970) — советский и российский хоккеист с мячом.